Demerara ist 

 der Name einer ehemaligen niederländischen Kolonie in Südamerika, siehe Demerara

Siehe auch:
 Demerara River, Fluss in Guyana
 Demerara-Zucker (auch Demerera-Zucker), Überbegriff für eine spezielle Art von Rohrzucker
 Demerara-Mahaica, Region im Norden Guyanas
 Upper Demerara-Berbice, zentrale Region in Guyana
 Essequibo Islands-West Demerara, Region im Norden Guyanas